Rozwódka (film 1930)
 Rozwódka (film 1954)
 Rozwódka (operetka)

Zobacz też 
 rozwód